Квета Пешке і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес.
Льягостера Вівес і Мартінес Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Лізель Губер і Ліза Реймонд, які знялися після першого сету за рахунку 4–6.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Aegon International, парний розряд
2012